The Elephant Princess Soundtrack é o primeiro álbum da série Alexandra, a Princesa do Rock (The Elephant Princess). Nele há sucessos como "Someone Not Me" (#32 no iTunes) e "Two Worlds" (mais de 1 milhão de downloads). Além de "Shattered" (#75 no Billboard 200). Foi lançado em 17 de agosto de 2009 pela Sony BMG Music Entertainment. Sua capa apresenta Emily Robins (Alex Wilson).

Músicas
Someone Not Me ; 
Two Worlds' ; Happy ; Not in Love ; Everythinhg is happening ; Petty Little Girlfriend ; Shattered ; Decide ; Before ; I'm Free ; I Get Love ; Me and You ; I needed You ; Celebrate ; Gotta have you'' ; 

The Elephant Princess
Álbuns de 2009